

Топоніми 

 Роше (Rocher) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Віллен-ле-Роше (Villaines-les-Rochers. муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара
 Нуадан-ле-Роше (Noidant-le-Rocheux. муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна
 Нотр-Дам-дю-Роше (Notre-Dame-du-Rocher. муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн
 Сент-Антуан-дю-Роше (Saint-Antoine-du-Rocher. муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара
 Сен-Жермен-ле-Роше (Saint-Germain-le-Rocheux. муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор

Особи 

 Аді Роше — ірландська активістка, агітаторка за мир, гуманітарну допомогу та освіту
 Ів Роше (Yves Rocher; 7 квітня 1930 — 26 грудня 2009) — французький підприємець, засновник відомої корпорації Yves Rocher
 Себастьян Роше (4 серпня 1964) — французький актор шотландського походження.
 Александер Роше Александер Роше або Александер Рош(Alexander Ignatius Roche, Александер Ігнатій Рош, 17 серпня, 1861 — 10 березня, 1921) — шотландський художник

Інше 
 18572 Роше (18572 Rocher) — астероїд головного поясу